Джейра́н () — парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих.

Внешний вид 

Длина тела 93—116 см, высота в холке — 60—75 см, весит 18—33 кг. У самцов лировидные рога чёрного цвета, около 30 см длиной, с поперечными кольцами. Самки безрогие; изредка имеют зачаточные рожки до 3—5 см длиной.

Окраска верха тела и боков песчаная. Низ тела, шея и внутренняя сторона ног белые. Белое «зеркало», то есть пятно сзади, небольшого размера. Хвост с чёрным концом. Когда джейран бежит, он поднимает хвост вертикально и его чёрный конец резко выделяется на фоне белого «зеркала», за что джейран получил прозвание «чёрный хвост» («кара—куйрюк» у казахов, «хара—сульте» у монголов). Зимний мех светлее, чем летний.

У молодых джейранов ясно выражен лицевой узор в виде тёмно-коричневого пятна на переносице и двух тёмных полос, тянущихся от глаз к углам рта. Этот узор с возрастом сглаживается.

Распространение 
Джейран встречается в пустынных и полупустынных областях Ирана, Афганистана, Западного Пакистана, Южной Монголии и Китая (Синьцзян, северный Тибет и Суйюань); Азербайджана, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. В Киргизии полностью истреблён. Алишер Навои упоминает джейранов в своем произведении Семь планет, особо выделяя джейранов (жайран) из Хотана

Исторический ареал джейрана включал юг российского Дагестана. Зимой 2019/2020 гг. джейран отмечен в Забайкальском крае у государственной границы с Монголией. От одной до нескольких особей зашли на территорию федерального заказника «Долина Дзерена» вместе со стадами мигрирующих дзеренов.

В XIX в. в Казахстане обитало несколько сотен тысяч джейранов. Численность в Республике Казахстана по годам:

Образ жизни и питание

Социальная структура и поведение

Социальная структура и размножение 

Самки приносят детей в возрасте от 1-2 лет. Течка длится с конца октября и по декабрь включительно. В период гона они держатся группами по 3—5 штук во главе с взрослым самцом, прогоняющим молодых. Между самцами происходят турнирные поединки.

Джейраны рождаются весной (апрель-май), детёныши ведут скрытый образ жизни, неподвижно прячась под кустами.

В норме взрослая самка приносит двух детенышей, молодые по одному.

Подвиды 
Различают 4 подвида джейрана (Gazella subgutturosa), выделяемые в настоящее время некоторыми исследователями в отдельные виды:
 G. subgutturosa subgutturosa — Персидский джейран, обитает в Грузии и степях восточного Закавказья;
 G. subgutturosa gracilicornis — Туркменский джейран, Туркмения, Казахстан восточнее озера Балхаш, Таджикистан, возможно Узбекистан;
 G. subgutturosa marica — Аравийский джейран, Аравийский полуостров; (выделен в отдельный вид)
 G. subgutturosa yarkandensis — Монгольский джейран, или яркендский джейран, степи, полупустыни, пустыни и альпийские луга Монголии, северного и северо-западного Китая;
 G. subgutturosa hillieriana — пустыня Гоби, при выделении предыдущих подвидов в самостоятельные виды считается подвидом монгольского джейрана (G. yarkandensis hillieriana).

Статус популяции и охрана 
В прошлом джейран был излюбленным объектом охоты. Он представлял собой один из основных источников мяса для чабанов Южного Казахстана и Средней Азии. В настоящее время охота на джейрана повсеместно запрещена. Он включён в Красную книгу МСОП как редкое и исчезающее животное.

С 2012 года с целью привлечения внимания к джейранам в рамках международного фестиваля искусства «Девичья башня» художники из различных стран украшают макеты этих животных.

Джейран на почтовых марках и монетах

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
  — Vol. 1. — P. 682.

Фильмография 
 Куда уходят джейраны. ЦентрНаучФильм СССР. 1988. Альманах кинопутешествий. № 233

Ссылки 

 
 

Газели
Млекопитающие Евразии
Животные, описанные в 1780 году
Млекопитающие плейстоцена